Бромид ванадия(II) — неорганическое соединение, соль металла ванадия и бромистоводородной кислоты с формулой VBr, светло-коричневые кристаллы, реагирует с водой.

Получение 
 Восстановление водородом бромида ванадия(III):

Физические свойства 
Бромид ванадия(II) образует светло-коричневые кристаллы.
тригональной сингонии, пространственная группа P m1, параметры ячейки a = 0,3768 нм, c = 0,6180 нм, Z = 1.

С аммиаком образует аддукт вида VBr• 6NH.

Токсичность 
Наряду с другими соединениями ванадия токсичен и канцерогенен.

Литература 
 
 
 
 
 

ванадия